La stagione 1966-1967 è stata la sessantaquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Bobby Gould del Coventry City con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Coventry City e Wolverhampton Wanderers e  promosse in First Division 1967-1968.
  Northampton Town e  Bury retrocesse in Third Division 1967-1968.

Voci correlate
First Division 1966-1967
Third Division 1966-1967
FA Cup 1966-1967
Football League Cup 1966-1967
FA Charity Shield 1967

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967